Slivo pole () est une obchtina de l'oblast de Roussé en Bulgarie.

Jumelages 
Slivo pole est jumelée avec  communes d'Europe, une par pays de l'Union européenne :

Notes et références 

Obchtina dans l'oblast de Roussé